El término intersección puede referirse:

 a una intersección vial;
 en geometría, a una intersección;
 en la teoría de conjuntos, a una intersección;
 en química cuántica, a una intersección cónica.